Adio arme se poate referi la:

 Literatură
 1929 Adio, arme (A Farewell to Arms) – roman de Ernest Hemingway

 Teatru
 1930 A Farewell to Arms (piesă) – o adaptare pentru scenă de Laurence Stallings

 Film
 1932 Adio arme – film în regia lui Frank Borzage, cu Gary Cooper și Helen Hayes
 1957 Adio arme – film în regia lui Charles Vidor, cu Rock Hudson, Jennifer Jones și Vittorio De Sica
 1966 Adio arme – miniserie realizat de televiziunea britanică